Keszthely (plaats), plaats in Hongarije
 Keszthely (district), district in Hongarije